Longitarsus atricillus — вид  из подсемейства . Распространён в Европе, Турции, Алжире, Тунисе и на Кавказе. Взрослые жуки и их личинки питаются листьями клевера (Trifolium), представитель семейства бобовых (Fabaceae).

Вариетет 
 вариетет: Longitarsus atricillus var. declivis Weise, 1893

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1761 году